Kepner-Tregoe (zwana także Analizą KT) to przedsiębiorstwo specjalizujące się w rozwiązywaniu problemów (acz również jest to nazwa zbioru metod służących analizie problemów).

Historia 
Kepner-Tregoe zostało założone w 1958 roku przez Charlesa Kepnera i Benjamina Tregoe. Obaj założyciele firmy są uważani za pionierów racjonalnych metod pracy, zbadali i zwizualizowali podstawowe wzorce myślenia ludzi o rozwiązaniach. Siedziba firmy znajduje się w Princeton, New Jersey. Europejska siedziba znajduje się w Maidenhead w Wielkiej Brytanii. Istnieją również biura w Europie, m.in. w Niemczech, Holandii, Francji, Irlandii czy Szwajcarii. 

W ramach Analizy KT występują analiza problemu, analiza decyzji, racjonalne zarządzanie projektem, analiza potencjalnych problemów, analiza sytuacji, formułowanie i wdrażanie strategii, a przede wszystkim są podstawowymi metodami trwałego ustanawiania procesów myślenia. 

Pod pojęciem „Kepner-Tregoe” istnieje kilka metod rozwiązywania różnych „zadań”. Zasadniczo termin „Problem” różni się od „Decyzji”. Różne zadania, przed którymi stoją ludzie i maszyny, zasadniczo wymagają różnych podejść. Przetwarzanie tych zadań zwykle wymaga różnych procesów. Właśnie ta różnica uwidacznia się w analizie sytuacji. Ponadto wstępnie klasyfikując zadania, można dostosować ich zakres do różnych procesów prowadzących ku rozwiązaniu. 

 Analiza problemu jest uważana za najlepszą praktykę (ang. Best Practice) w dziedzinie doskonałości operacyjnej i usługowej. Umożliwia identyfikację nieznanych przyczyn w celu ich późniejszego wyeliminowania. Między innymi zaleca się analizę problemu Kepner-Tregoe do wykorzystania w zarządzaniu problemami w ramach procesów opisanych przez ITIL. 
 Analiza decyzji stanowi racjonalne uzasadnienie najlepszego dostępnego rozwiązania do wdrożenia, pozwala poprawić wydajność usługi. 
 Analiza sytuacji określa wszystkie niezbędne zadania, wyjaśnia je i nadaje im priorytety, umieszcza je na specjalnej liście rzeczy do zrobienia, tzw. Listy Akcji (AIL) i przygotowuje rozwiązanie za pomocą odpowiednich narzędzi. Pozwala rozbić większe zadania na mniejsze komponenty, które będą prostsze do spełnienia, oraz pozwolą na przypisanie ich do kilku uczestników, przyspieszając wykonanie. 
 Analiza potencjalnych problemów (często nazywana RCA - (z ang. Root Cause Analysis) to proces pozwalający znaleźć przyczyny problemu, po czym uniknąć problemów w przyszłości, zredukować ilość incydentów oraz awarii  i przygotować się na zmniejszenie szkód w sytuacjach awaryjnych. 

Przykładowe systemy ITSM, pozwalające na obsługę Problem Management:   

  Remedy ITSM firmy BMC Software – pozwala rozbić analizę problemu na fazy, ustalić klasyfikacje, oraz przeprowadzić Impact Analysis (Analizę Wpływu na elementy konfiguracji),  wersja OOTB pozwala osadzić w ramach Problemu pomniejsze zadania nazywane z ang. "Tasks". 
  ServiceNow – pozwala utworzyć nowy rekord w bazie danych zwany "Problem Investigation", podzielić etapy śledztwa na poszczególne fazy, przeprowadzić analizę wpływu, oraz dodać listę pomniejszych zadań, nazywanych tu z ang. "Problem Tasks".
 iTOP ITSM - pozwala zarządzać cyklem życia problemu w czterech fazach: Nowy (z ang. New) celem identyfikacji i opisu, Przypisany (z ang. Assigned) celem doboru odpowiednich uczestników, Rozwiązany (z ang. Resolved) celem oznaczenie, że przyczyna została ujawniona, Zamknięty (z ang. Closed) aby oznaczyć, że wyprodukowano rozwiązanie eliminujące lub redukujące problem.

Podobne metody 

 Analiza kosztów i korzyści 
 Proces hierarchicznej analizy 
 Raport 8D 
 Six Sigma 
 TRIZ

Linki 

 kepner-tregoe.com - Oficjalna strona

Teoria decyzji